glosa (językoznawstwo)
 glosa (prawo)